Ingen Stress er titlen på den danske rapgruppe Rent mels andet album. Albummet er udgivet i 2004 hos selskabet Cope Records.

Trackliste 

Album fra 2004
Rent mel-album